Pollux kan syfta på:

 Pollux – i romersk mytologi en av tvillingbröderna Castor och Pollux
 Pollux (stjärna) – en stjärna
 Pollux (mineral) – ett mineral
 Kvarteret Pollux – ett kvarter i Gamla stan i Stockholm
 HMS Pollux – flera olika örlogsfartyg

Geografi

Antarktis 

 Pollux (ö),

Schweiz 

 Pollux (bergstopp), Valais, 

Robotskapade Antarktisförgreningar